Paul Siple – amerykański polarnik

Obiekty naturalne:
 Siple Island – wyspa w Antarktyce
 Mount Siple – wulkan na Wyspie Siple’a
 Wybrzeże Siple’a – fragment wybrzeża Antarktydy
Placówki badawcze:
 Siple Dome – amerykański obóz polarny
 Siple – nieczynna amerykańska stacja antarktyczna (w innej części Antarktydy)